Sezon 2019/2020 rozgrywek I ligi hokeja na lodzie jako 63. edycja drugiego poziomu rozgrywek hokejowych w Polsce

Po sezonie 2018/2019 dokonano reorganizacji rozgrywek i w edycji I ligi 2019/2020 dokonano włączenia do I ligi zespołów z Centralnej Ligi Juniorów. Do sezonu został zgłoszony m.in. aktualny mistrz CLJ, zespół UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok.

Sezon regularny 
Do sezonu zgłoszono łącznie 14 drużyn, a start ligi zaplanowano 7 września 2019

Zwycięzca sezonu zasadniczego, Zagłębie Sosnowiec, został uznany mistrzem I ligi i za zwycięstwo otrzymał 30 tys. zł..

Uczestnicy 
 GKS Stoczniowiec Gdańsk
 KH Polonia Bytom
 JKH GKS Jastrzębie II
 ŁKH Łódź
 MKS Cracovia
 MKS Sokoły Toruń
 MMKS Podhale Nowy Targ
 MOSM Tychy
 MUKS Naprzód Janów
 SMS Toruń
 UKH Dębica
 UKH Unia Oświęcim
 UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok
 UKS Zagłębie Sosnowiec

Terminarz i wyniki

Tabela 
.

Legenda: 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Z = Zwycięstwa, ZpD = Zwycięstwa po dogrywce, ZpK = Zwycięstwa po karnych, PpD = Przegrana po dogrywce, PpK = Przegrana po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy, Pkt. = Liczba zdobytych punktów.

CLJ 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego zaplanowano rozegranie rozgrywki z udziałem 12 drużyn juniorskich. Podzielono je na trzy grupy A, B, C, wyznaczając terminy czterech turniejów. Po ich rozegraniu planowano turniej finałowy o mistrzostwo Polski juniorów w dniach 24-29 marca 2020. Całość tej rozgrywki nie doszła do skutku wskutek trwającej pandemii COVID-19 w Polsce.

Przypisy 

I liga polska w hokeju na lodzie
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 w polskim sporcie
2020 w polskim sporcie